Ringsrud ist der Familienname folgender Personen:

 Amund O. Ringsrud (1854–1931), US-amerikanischer Kaufmann, Geschäftsmann und Politiker
 Olive A. Ringsrud (1892–1971), US-amerikanische Lehrerin und Politikerin